Wszystko albo nic – film z 1988 roku
 Wszystko albo nic – film z 1997 roku
 Wszystko albo nic – film z 2002 roku
 Wszystko albo nic – film z 2017 roku
 „Wszystko albo nic” – singel Ewy Farnej